Pedi kan syfta på:

 Pedi – ett språk i Sydafrika, se Nordsotho
 Pedi (folk) – ett folk i Sydafrika
 Pedi (ort) – en ort i Grekland